Niemcy:
 Kammerforst – dzielnica Ansbach
 Kammerforst – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Kammerforst – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich